

Patronyme 

 Joseph Vendryes (1875-1960), linguiste et celtiste français ;
 Pierre Vendryes (1908-1989), médecin, physiologiste et philosophe français, fils de Joseph Vendryes ;
 Georges Vendryes (1920-2014), physicien nucléaire français, fils de Joseph Vendryes.